El anglicismo bypass, se trata generalmente de una derivación, desvío o corte de una ruta.

En ciencias de la salud
 Bypass vascular, también conocido como puente (aorto)coronario o derivación (aorto)coronaria: una técnica de cirugía vascular de mucho riesgo que consiste en crear una ruta alternativa para el flujo sanguíneo, que se encontraba perjudicado por algún problema puntual en algún vaso. Consiste en reemplazar la parte que sirve menos del vaso por la rota o tapada;
 Bypass coronario: derivación o bypass vascular cardíaco en las arterias coronarias;
 Bypass gástrico o cirugía de derivación gástrica: una de las técnicas de cirugía bariátrica;
 Bypass cardiopulmonar: técnica que suplanta temporalmente la función del corazón y los pulmones durante una cirugía, manteniendo la circulación de la sangre y la presencia de oxígeno en el cuerpo;
 Bypass, válvula de accionamiento manual de un respirador que permite modificar la cantidad de oxígeno u otro gas en el flujo de aire que respira el que lo usa;

En informática
 Bypass, forma de esquivar un sistema de seguridad informático; también, un enfoque distinto para solucionar un problema informático;

En urbanismo (obras públicas)
Paso a desnivel, el tramo de una avenida que baja de nivel para cruzar otra avenida por debajo mediante un puente;
 carretera de circunvalación, vía de circunvalación o canal de derivación, una ruta alternativa alrededor de una zona urbana, rodeándola total o parcialmente, con el fin de evitar que los vehículos entren en ella, si no tienen intención de hacerlo, para acortar el tiempo de la ruta, y mejorar la seguridad vial;

En actividades militares
 bypass, maniobras militares alrededor de un obstáculo, una posición o tropas para mantener la ventaja;

En audio
 bypass, interruptor que permite suprimir los efectos de sonido aplicados por un procesado de audio, para obtener una señal de sonido original.

En fotografía
bleach bypass, técnica de revelado fotográfico de negativos o de diapositivas en color, que consiste en evitar la retención del cloro y de la plata durante el procesado, y que da como resultado una imagen en blanco y negro sobre una imagen en color;

En motores
 filtro bypass, filtro utilizado en el sistema de lubricación de un motor de combustión interna, donde no pasa todo el flujo de aceite, sino una sola parte de dicha cantidad que usualmente es del 5-10 %.

En barismo
  bypass, agregar agua a la bebida ya sea de infusión o inmersión para disminuir la intensidad del sabor.